Vvedenskoje (Jaroslavl) – dorp in de Russische oblast Jaroslavl
 Vvedenskoje (Kostroma) – dorp in de Russische oblast Kostroma
 Vvedenskoje (Koersk) – dorp in de Russische oblast Koersk
 Vvedenskoje (Leningrad) – dorp in de Russische oblast Leningrad
 Vvedenskoje (Orjol) – dorp in de Russische oblast Orjol